Вилхелмус «Вим» Якобус Куверманс (род. 28 июня 1960, Влардинген, Южная Голландия) — нидерландский футболист и футбольный тренер. Сыграл один матч за сборную Нидерландов. Он был игроком голландской сборной, которая выиграла титул чемпиона Европы в 1988 году в ФРГ, хотя тренер Ринус Михелс так и не выпустил его на поле.
 
Куверманс играл за «Фортуна Влардинген», «Фортуна Ситтард» и «Гронинген». Он закончил свою профессиональную карьеру в 1990 году. После этого он стал футбольным тренером и работал в таких клубах, как НЕК, «Розендал» и «МВВ Мастрихт». Он был главным директором международной деятельности Футбольной ассоциации Ирландии, пока не был назначен тренером сборной Индии. Он вступил в должность главного тренера команды 1 июля 2012 года. Он покинул пост в октябре 2014 года после поражения от Палестины.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль тренера на сайте «transfermarkt.de» 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Фортуна» Влардинген
Игроки ФК «Фортуна» Ситтард
Игроки ФК «Гронинген»
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Гронинген»
Тренеры ФК «Розендал»
Тренеры ФК НЕК
Тренеры ФК МВВ Мастрихт
Тренеры сборной Индии по футболу